Il singolare maschile del Kremlin Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Janko Tipsarević era il detentore del titolo ma ha deciso di prendere parte al concomitante Erste Bank Open.In finale Andreas Seppi ha sconfitto Thomaz Bellucci per 3-6, 7-63, 6-3.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)
  Andreas Seppi (campione)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Thomaz Bellucci (finale)

  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Denis Istomin (secondo turno)
  Carlos Berlocq (secondo turno)
<li>  Tatsuma Itō (quarti di finale)

Wildcard 

  Evgenij Donskoj (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

  Andrej Kuznecov (primo turno)

Qualificati

  Evgeny Korolev (primo turno)
  Konstantin Kravčuk (secondo turno)

  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  Michael Berrer (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Kremlin Cup 2012
ATP World Tour 2012